Malejew () bzw. die weibliche Form Malejewa () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Iwanowitsch Malejew (* 1947), russischer Turner
 Darja Wladimirowna Malejewa (* 1995), russische Naturbahnrodlerin
 Waleri Gennadjewitsch Malejew (* 1964), russischer Politiker

Siehe auch:
 Maleewa